Иеровоам () — имя двух библейских персонажей, израильских царей:

 Иеровоам I (от 975—954 до н. э. до 922—901 до н. э.) — 1-й царь десяти колен.
 Иеровоам II (835—794 до н. э.) — 11-й царь десяти колен.

Примечания